We Are the Dynamite is het debuutalbum van de Welshe band The Blackout. Het album werd uitgebracht op 1 oktober 2007 door Fierce Panda.

Tracklist 
Tick Tick BOOM!
I've Got Better Things to Do Tonight Than Die
I Know You Are, But What Am I?
Spread Legs Not Lies
The Beijing Cocktail
Murder in the Make-Believe Ballroom
Prepare for a Wound
It's High Tide Baby!
Tops Off Party!
She Is Macho
Life & Death in Space

Trivia 
Murder in the Make-Believe Ballroom en It's High Tide Baby! staan ook op The Blackouts mini-album The Blackout! The Blackout! The Blackout!.

It's High Tide Baby! is opgenomen met Ian Watkins van Lostprophets.

Muziekalbum uit 2007
The Blackout